Behind the Sun – album di Eric Clapton del 1985
 Behind the Sun – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 1992, dall'album The Uplift Mofo Party Plan
 Behind the Sun – album di Chicane del 2000
 Behind the Sun – singolo di Alexander Klaws del 2004
 Behind the Sun – album dei Motorpsycho del 2014